De 32 spelers met de hoogste world-ranking zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 76 spelers spelen, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst in 19 poules van 4 spelers. De 19 poulewinnaars plaatsen zich direct voor de eindronde. Van de 19 nummers twee gaan er zeven rechtstreeks door naar de eindronde. De andere twaalf spelen eerst nog de voorronde. Waarvan er dus zes doorgaan naar de eindronde.

De eindronde is een afvalsysteem met 32 + 19 + 7 + 6 = 64 spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen vier sets gewonnen te worden.

Titelhoudster was de Turkse Melek Hu. Zij verdedigde haar titel niet.

Geplaatste spelers 
Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van september 2018. Geplaatste spelers slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

De overige deelnemers spelen eerst kwalificaties. De winnaars van de kwalificaties plaatsen zich voor de eindronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland namen Britt Eerland, Li Jie en Kim Vermaas deel. Namens België namen Margo Degraef, Lisa Lung en Nathalie Marchetti deel.

Kwalificatie 

 De poulewinnaars en een aantal nummers twee kwalificeren zich voor de eindronde.
 Twaalf nummers twee in de poules spelen eerst nog een voorronde.

Groep Q1

Groep Q2

Groep Q3

Groep Q4

Groep Q5

Groep Q6

Groep Q7

Groep Q8

Groep Q9

Groep Q10

Groep Q11

Groep Q12

Groep Q13

Groep Q14

Groep Q15

Groep Q16

Groep Q17

Groep Q18

Groep Q19

Voorronde

Eindronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier

Externe links 
  ITTF World Ranking september 2018

2018
Tafeltennis
Tafeltennis in 2018
Sport in Alicante
Tafeltennis in Spanje